

Семеновська — присілок, Вельський район Архангельська область
 Семеновська — присілок, Каргопольський район Архангельська область
 Семеновська — присілок, Шенкурський район Архангельська область
 Семеновська — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Семеновська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Семеновська — присілок, Тарногський район, Вологодська область
 Семеновська — присілок, Лузький район, Кіровська область
 «Семеновська» — станція Арбатсько-Покровської лінії Московського метрополітену